ima više značenja.

 Glibenklamid, lek
 Okrug Pira, provincija Huaraz, Peru
 Privremena irska revolucionarna armija